Пачу́ли, или Инди́йские пачу́ли () — вид кустарниковых тропических растений из рода Погостемон (Pogostemon) семейства Яснотковые.

Синоним 
Синоним:  — Погостемон пачули. Иногда под словом пачули также имеют в виду яванские пачули — .

Описание 
Многолетний травянистый полукустарник. Средние высота и диаметр куста — 70—100 см, в культуре может быть крупнее. Корни разветвлённые, мочковатые. Стебель жёсткий, волосистый.

Листья супротивные, широкояйцевидные, сильно зубчатые или перистые, с приятным сильным запахом.

Цветки белые или бледно-сиреневые, с пурпурными крапинками, собраны в кисти, в мутовках по 10—15 штук. Диаметр венчика 8,5—10 мм.

Плоды — орешки.

Область распространения 
Родина пачулей — Филиппинские острова. Выращивают в тропическом поясе на островах Ява, Суматра, Реюньон, Сингапур, Сейшельских и Филиппинских.

Культивирование растений 
Растения рода погостемон широко культивируют в тропических странах (Шри-Ланка, Ява) для получения эфирного масла. Для хорошего роста необходима температура выше 20 °C, прямое солнечное освещение и высокая влажность почвы, при отрицательной температуре вымерзает, поэтому попытки культивирования в СССР (Абхазия) большого успеха не имели. Используется как декоративное растение.

Применение 
Под названием «пачули» растение широко используется в парфюмерной промышленности благодаря высокому содержанию летучих ароматных веществ, выделяемых в виде эфирного масла (Масло пачули).

Пачулевое эфирное масло извлекают путём паровой дистилляции свежего или слегка подвяленного сырья (молодые листья). Основные компоненты масла — пачулол (пачулевый спирт) и различные сесквитерпены.

Эфирное масло пачулей обладает бактерицидными свойствами и широко используется в парфюмерии (нижняя — средняя нота), а также в ароматерапии (успокаивающее и антимикробное средство). Часто используется как ароматическая добавка в свечной воск, курительные смеси, курительные палочки и другие виды восточных благовоний. Особенно популярны среди хиппи в шестидесятых годах XX века и до сих пор.

Ботаническая классификация

Синонимы 
По данным The Plant List на 2013 год, в синонимику вида входят:

Литература 

 Волховская У. В., Миляновский Е. С. Агротехника пачули. — Сухуми, 1957.
 Эфиромасличные культуры. — М., 1963.

Примечания

Ссылки 
 What is the fragrance patchouli?, из «ask.Yahoo.com» 

Яснотковые
Лекарственные растения
Флора Азии
Благовония
Парфюмерные ингредиенты